Aus Protest gegen die chinesische Politik und Unterdrückung Tibets fanden seit April 1998 150 Selbstverbrennungen in Tibet statt.

Liste der Opfer

Siehe auch 
 Selbstverbrennung
 Tibetische Unruhen 2008

Weblinks 
 Liste aller Opfer sowie Gründe zur Selbstverbrennung und den Zuständen aller Opfer

Einzelnachweise 

Geschichte (Tibet)
Konflikt 1998
Konflikt 2006
Konflikt 2009
Konflikt 2011
Konflikt 2012
Konflikt 2013
Konflikt 2014
Konflikt 2015
!
Chinesische Geschichte (20. Jahrhundert)
Chinesische Geschichte (21. Jahrhundert)